Kanton Santo Domingo bezeichnet:

 Kanton Santo Domingo (Costa Rica), Kanton in der Provinz Heredia in Costa Rica
 Kanton Santo Domingo (Ecuador), Kanton in der Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas in Ecuador